zachód Słońca – zjawisko
 Zachód słońca – amerykańska komedia kryminalna z 1988